Ва́йбель (, , ) — фамилия.
 Вайбель (стрелок) (Weibel; ?) — швейцарский спортсмен, бронзовый призёр Олимпийских игр 1920 года по стрельбе.
 Вайбель, Вольфрам (Wolfram Waibel; род. 1970) — австрийский спортсмен, олимпийский медалист по стрельбе.
 Вайбель, Макс (Max Waibel; 1901—1971) — офицер военной разведки Швейцарии, активный участник операции «Санрайз».
 Вайбель, Петер (Peter Weibel; 1944—2023) — австрийский художник.